Plectonchus är ett släkte av rundmaskar. Plectonchus ingår i familjen Panagrolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Plectonchus